Cosmos est un superordinateur fictif de la série Georges.

Caractéristiques techniques 
Cosmos est un superordinateur créé par l'équipe de scientifiques composée d'Éric Bellis, Tiburce Rex et le professeur Zuzubin. Il est la version supérieure de l'ancien Cosmos, un ordinateur si grand qu'il occupe le sous-sol entier de l'Université de Foxbridge. Il est si puissant qu'il peut créer des portails sur l'Univers entier.
Son existence est gardée secrète par Eric Bellis, mais cela n'a pas empêché Tiburce Rex de le voler. Il finit par tomber en panne alors que Rex essaie de le pirater.
Dans Georges et le Big Bang, Eric manque de perdre Cosmos à la suite de son escapade sur la Lune avec Georges Greenby. Il finit par le retrouver et Cosmos servira à reconstituer le Big Bang.

Références

Personnage de fiction aux capacités ou pouvoirs surhumains
Personnage de fiction britannique